Automedon () va ser un poeta epigramàtic grec nascut a Cízic, del que dotze poemes són a lAntologia grega. Va viure al , ja que un dels seus poemes està dirigit a Nicetes, un orador del temps de Nerva.

Referències 

Epigramatistes de l'Antologia grega
Poetes de la Grècia romana
Poetes grecs de l'antiga Àsia Menor
Escriptors de Cízic